— сингл японской группы Babymetal. Вышел в Японии 9 января 2013 года. Это дебютный мейджор-сингл группы (то есть первый, который группа издала на мейжор-лейбле).

История 
Премьера заглавной песни состоялась 24 июля 2011 года на концерте группы Sakura Gakuin, а месяц спустя песня была исполнена на фестивале Tokyo Idol Festival. Как пишет Blabbermouth.net, песня «быстро создала вокруг себя шумиху благодаря смеси мелодического спид-метала, сенсационного текста на тему „Ijime“ (задираний и травли в школах) и тому, что концертное исполнение группы этой песни сопровождалось мошем».

Гитару на «Nemesis-версии» заглавной песни (3-й трек) записал бывший гитарист мелодической дэт-метал-группы Arch Enemy Кристофер Эмотт.

Продажи 
Сингл был издан в 2013 году. В первую неделю он продался в 19 тысячах экземплярах и дебютировал на 6 позиции недельного чарта компании Oricon (Oricon Weekly Singles Chart).

Список композиций 
Сингл был издан на CD в четырёх версиях: обычной и трёх лимитированных: «I», «D» и «Z».

Обычное издание (CD)

Лимитированные издания «I», «D», «Z» (CD+DVD)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Рецензия в японском издании журнала Rolling Stone
 Дискография Babymetal на официальном сайте группы

Синглы 2013 года
Песни 2013 года
Песни на японском языке
Синглы Babymetal